Mendog (ok. 1203–1264) – władca Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Mendog II (1864–1928) – Wilhelm Karl von Urach, tytularny król Litwy
 Mendog – dramat Euzebiusza Słowackiego